Чемпионат Дании по шахматам 2018 проходил в Свеннборге с 24 марта по 2 апреля.

 Категория: 7 (средний рейтинг 2416)

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 2018
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2018-2

Чемпионаты Дании по шахматам
2018 год в шахматах
Спорт в Дании в 2018 году
Март 2018 года
Апрель 2018 года